Aclis hyalina är en snäckart som beskrevs av Watson 1880. Aclis hyalina ingår i släktet Aclis och familjen Aclididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
hyalina